

Cinema 
 Zona d'ombra (Shadowzone) – film del 1990 diretto da J.S. Cardone
 Zona d'ombra (Shadow Run) – film del 1998 diretto da Geoffrey Reeve
 Zona d'ombra (Concussion) – film del 2015 diretto da Peter Landesman

Letteratura 
 Zona d'ombra (Crashing Down) – romanzo di Meg O'Brien, I nuovi bestsellers n. 183

Televisione 
 La zona d'ombra (Dead Zone) – episodio della seconda stagione di CSI: Miami
 Zona d'ombra – episodio della sesta stagione di Distretto di Polizia
 Zona d'ombra (Shadowzone) – episodio di Transformers: Prime